NTI es una sigla que puede designar:
 a la caridad pública estadounidense Nuclear Threat Initiative, fundada por Ted Turner y Sam Nunn;
 a Norma Técnica de Interoperabilidad, alguna de entre una serie de normas de obligado cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas españolas.